Seabraia är ett släkte av skalbaggar. Seabraia ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Seabraia